Mahindra & Mahindra steht für:

 Mahindra & Mahindra Limited, indischer Automobilhersteller
 Mahindra & Mahindra, ehemaliger Name von Mahindra United, indischer Fußballverein